Троа Ривиер може да се отнася за:
 Троа Ривиер, град в Канада
 Троа Ривиер (Гваделупа), град в Гваделупа
 Троа Ривиер (кантон), кантон в Гваделупа